Теодора Комнина може да се отнася за:
 Теодора Комнина (сестра на Алексий I Комнин) – сестра на византийския император Алексий I Комнин
 Теодора Комнина (дъщеря на Алексий I Комнин) (р. 1096) – дъщеря на византийския император Алексий I Комнин и Ирина Дукина
 Теодора Комнина (дъщеря на Йоан II Комнин) (р. 1116) – дъщеря на византийския император Йоан II Комнин и Пирошка Арпад
 Теодора Комнина (херцогиня на Австрия) (п. 1183) – племенница на византийския император Мануил I Комнин, омъжена за австрийския херцог Хайнрих II Язомиргот
 Теодора Комнина (принцеса на Антиохия) (р. ок. 1150-1155) – племенница на император Мануил I Комнин, омъжена за принца на Антиохия, Боемунд III Антиохийски
 Теодора Комнина (кралица на Йерусалим) (р. ок. 1145) – племенница на импеатор Мануил I Комнин, омъжена за краля на Йерусалим, Балдуин III.
 Теодора Комнина (Деспина Хатун) – дъщеря на трапезундския император Йоан IV Велики Комнин